Isabel de Francia y Borgoña (h. 1312-abril de 1348) fue una hija de Felipe V de Francia y de la condesa Juana II de Borgoña. Era miembro de la casa de los Capetos.

Vida
Cuando Isabel tenía sólo dos años de edad, su madre fue arrestada porque se creía que había sido infiel a su esposo. Juana fue liberada al año siguiente cuando el padre de Isabel, Felipe, se negó a divorciarse de ella. Su tía, Blanca de Borgoña había sido encerrada en la fortaleza de Château Gaillard en 1314 junto con la otra tía de Isabel, Margarita de Borgoña.

Isabel se casó con Guigues VIII de Vienne en 1323 (el contrato de matrimonio se concertó en Lyon el 18 de junio de 1316 y el matrimonio se celebró en Dole el 17 de mayo de 1323). El matrimonio tuvo un hijo,  Humberto de La Tour du Pin, que  sucedió a su padre, pero no tuvo hijos, y murió el 22 de mayo de 1355)

Guigues fue asesinado mientras asediaba el castillo saboyano de Perrière en 1333. Dejó el Delfinado a su hermano Humberto II. Está enterrado en Saint-André de Grenoble.

En 1335, Isabel se casó con Juan II, señor de Faucogney. Quedó viuda por segunda vez pues Juan murió en 1345, este matrimonio no tuvo descendencia. La propia Isabel murió en abril de 1348 a los 35 o 36 años de edad.

Ascendencia

Referencias

Bibliografía 

Hijas de Francia del siglo XIV de la dinastía de los Capetos